71. Finnkampen – mecz lekkoatletyczny pomiędzy reprezentacjami Finlandii i Szwecji, który odbył się 9 i 10 września 2011 na stadionie olimpijskim w Helsinkach. 

Zawody zakończyły się zwycięstwem Finów (206 do 194) oraz Szwedek (225 do 182). Drugie dnia imprezy rywalizację z trybun helsińskiego stadionu obserwowało ok. 30 000 widzów, a przez dwa dni impreza przyciągnęła na trybuny ok. 50 000 gości.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Finnkampen 2010

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w lekkoatletyce
2011
2011 w Finlandii
Sport w Helsinkach